C25 può riferirsi a:

Astronomia 
C25, designazione del catalogo Caldwell di NGC 2419, un ammasso globulare visibile nella costellazione della Lince

Codici 
C25, codice ECO di alcune varianti della partita viennese, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Autopista C-25, un'autostrada della Catalogna, in Spagna

Altro 
HMS C25, sommergibile della classe C della Royal Navy
Siemens C25, modello di telefono cellulare della Siemens